Hypotrabala är ett släkte av fjärilar. Hypotrabala ingår i familjen ädelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ädelspinnare
Hypotrabala